20264 Chauhan – asteroide della fascia principale
 Prithviraj Chauhan – sovrano indiano
 Chauhan – clan Rajput dell'India nord-occidentale e del Pakistan